Een verkeersweg:
 N75 (België)
 N75 (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing